Эрбпринц () — в германских государствах до объединения Германии  в 1871 году (де-юре — до упразднения аристократических привилегий и титулов в Веймарской республике в 1919 году) титул наследника престола в государстве, правитель которого имел титул ниже титула короля, курфюрста и (как правило) герцога. Наследник короля в рамках немецкой правовой традиции именовался кронпринцем, наследник курфюрста — курпринцем, наследники же остальных суверенных владетелей (в том числе князей (фюрстов), ландграфов и маркграфов) именовались эрбпринцами. Этот титул использовался, чтобы выделить наследника престола (чаще всего — старшего сына правителя), из общего числа других его родственников (братьев, дядей, сыновей). 

После отмены титулов в 1918 году, потомки бывших немецких владетельных домов продолжают пользоваться титулом в частном порядке, но он больше не может упоминаться в официальных документах (например, в паспорте) и не имеет юридического значения. Однако, в Лихтенштейне наследник престола до сих пор официально именуется эрбпринцем, а его супруга — эрбпринцессой.

К титулу эрбпринца близки титулы эрбгерцога и эрбгроссгерцога, которые носили наследники владетельных герцогов и великих герцогов (гроссгерцогов) соответственно. Сегодня титул эрбгерцог официально не используется никем, а единственным официальным носителем титула эрбгроссгерцог является наследник Люксембургского престола.

Сходный по звучанию австрийский титул эрцгерцог носили все мужчины — члены австрийского императорского дома Габсбургов, кроме правящего императора, а не только наследник престола. Сегодня аристократические титулы, включая титул эрцгерцога, в Австрии запрещены, но потомки Габсбургов продолжают использовать их в неофициальном порядке.

Литература 
 Erbprinz. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. Band 5, Leipzig 1906, S. 893–894.

Титулы
Дворянство